LBI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Le Sequestre, Albi, Francia